Punitz-Güssing Airport (tyska: Flugplatz Punitz-Güssing) är en flygplats i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Güssing och förbundslandet Burgenland, i den östra delen av landet,  km söder om huvudstaden Wien. Punitz-Güssing Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Punitz-Güssing Airport är platt. Den högsta punkten i närheten är Hohensteinmais Berg,  meter över havet,  km öster om Punitz-Güssing Airport. Närmaste större samhälle är Güssing,  km söder om Punitz-Güssing Airport.

Trakten runt Punitz-Güssing Airport består till största delen av jordbruksmark. Runt Punitz-Güssing Airport är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Burgenland